Gaffling kan syfta på:

 Gaffling (artilleri) – en militär term, inriktning av artillerield genom att skjuta på ett avstånd, observera om salvan landar hitom eller bortom målet och korrigera avståndet efter observation
 Gaffling – avknoppning eller avgrening av programvaruprojekt i flera fristående projekt, se fork
 Gaffling (orientering) – en term inom orientering
 Gaffling (foto) – flera foton av samma motiv med olika kamerainställningar